São Manços pode-se referir a:
 São Manços - santo semi-lendário, considerado primeiro bispo das dioceses de Évora e Lisboa;
 São Manços - freguesia do concelho de Évora.

Desambiguação